Det finns flera personer med namnet Nils Holmberg
 Nils Holmberg (översättare) (1891–1977), översättare, radioman
 Nils Holmberg (politiker) (1902–1981), journalist, riksdagsman
 Nils Holmberg (friidrottare) (född 1936), löpare